Пе́чень:
 Печень — внутренний орган позвоночных животных и человека.
 Печень — субпродукт, употребляемый в пищу.
 Печень — фамилия; известные носители:
 Печень, Александр Николаевич (род. 1979) — российский физик, профессор РАН, лауреат премии Блаватника.
 Печень, Николай Анатольевич (род. 1957) — доктор исторических наук, полковник, автор работ по истории Вооружённых Сил России и патриотическому воспитанию.
 Печень — аул в Аскизском районе Хакасии.